Thomas Baines ist der Name folgender Personen:

* Thomas Baines (Mediziner) (um 1622–1680), englischer Mediziner 
 Thomas Baines (Maler) (1820–1875), britischer Maler und Forschungsreisender